В отборочной группе 3 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Англии, Болгарии, Португалии, Ирландии и Черногории.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Ссылки 

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году